RPF kan syfta på:

Rassemblement pour la France, franskt politiskt parti
Rwandas patriotiska front, rwandianskt politiskt parti
Reformerta Politiska Federationen, nederländskt politiskt parti
Rehabilitation Project Force, se Sjöorganisationen